Miejscowości w USA:
 Apple Creek – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Apple Creek (ang. Apple Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Apple Creek (ang. Apple Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh